Арбі́с () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 510 км на південний захід від Парижа, 32 км на південний схід від Бордо.

Історія 

1 січня 2019 року Арбіс і Кантуа було об'єднано в новий муніципалітет Порт-де-Бенож.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 117 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 293,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Арбіс на сайті французького Національного інституту географії
 Арбіс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Арбіс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Жиронда